Sezona 1925/26 moštva Pittsburgh Pirates je bila prva sezona tega moštva v ligi NHL. Moštvo je končalo na tretjem mestu, s čimer se je uvrstilo v končnico, kjer je izpadlo v polfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu Stanleyjevega pokala, moštvu Montreal Maroons.

Predsezonski premor

Redna sezona

Končna lestvica

Zgodovina tekem

Končnica
Klub se je uvrstil v končnico, kjer se je srečal z moštvom Montreal Maroons, s katerim je igral dvotekemsko končnico, v kateri je o zmagovalcu odločala skupna razlika v zadetkih. Na prvi tekmi je Montreal zmagal s 3-1. Na drugi tekmi je bil izid izenačen 3-3, tako da je Montreal napredoval s skupnim izidom 6-4.

Statistika

Redna sezona

Drsalci

Vratarji

Končnica

Drsalci

Vratarji

Nagrade in dosežki

Transakcije

Postava

Glej tudi
NHL 1925/26

Viri

1925 v hokeju na ledu
1926 v hokeju na ledu
Pittsburgh Pirates